Barton Brook ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Barton Brook (Maine), im Somerset County
 Barton Brook (Massachusetts), im Berkshire County
 Barton Brook (New Hampshire), im Rockingham County
 Barton Brook (Essex County, New York)
 Barton Brook (St. Lawrence County, New York)